Saint Maur désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Maur de Parenzo († vers 300), évêque de Parentium, mort martyr sous Dioclétien ; fêté le 21 novembre.
 Maur de Verdun († 383), évêque de Verdun ; fêté le 8 novembre.
 Maur († vers 555), ou Marius ou Maire ou Mary ou Maure ou May, higoumène (abbé) qui anima un monastère dans les Alpes à Bodon ou Val-Benoît ; fêté le 27 janvier.
 Maur  (° 512 - † 584), ou Amaury, Amalric, Maura, Morane, Mauro, né à Rome, premier disciple de saint Benoît de Nursie, patron des charbonniers, des chaudronniers, des fossoyeurs ; fêté le 15 janvier.
  (†  21 novembre 946), bénédictin et évêque du diocèse de Cesena ; fête le 21 novembre.  
 Maur († 1070), moine, un des fondateurs du monastère Saint-Martin de Pannonhalma, évêque des « Cinq Églises » à Pécs en Hongrie en 1036.

Voir aussi
 Saint Mort (parfois Saint Maur par analogie), personnage religieux mort-né revenu à la vie, originaire de la vallée de la Meuse en Belgique au . Plusieurs églises lui sont consacrées, dont à Huy, Andenne et Cointe.

Notes et références